Jamal – nome proprio di persona arabo
 Jamal – soprannome del lottatore samoano Eddie Fatu
 Penisola Jamal – penisola nell'artico siberiano
Jamal – gruppo musicale reggae, dancehall e raggamuffin polacco